Detta är en lista över de 261 kommunerna i departementet Mayenne i Frankrike.

Mayenne
Kommuner Meurth